Donald Cook peut faire référence à :

 Donald Cook (1934-1967) était un colonel dans le US Marine Corps et un récipiendaire de la médaille d'honneur.
 Donald Cook (1901-1961) est un acteur américain.
 Donald C. Cook est un haut fonctionnaire américain.